BDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Badin Talhar (Pakistan)